

Sigle 
 Low density lipoproteins – lipoproteine a bassa densità

Codici 
 LDL – codice vettore ICAO di Aerologic
 ldl – codice ISO 639-3 della lingua kaan